

Persone

Stolz 
 Albert Stolz (1875-1947) – pittore italiano, figlio di Ignaz senior
 Artur Stolz (1932-2018) – cestista tedesco
 Dominik Stolz (1990) – calciatore tedesco
 Ignaz Stolz senior (1840-1907) – pittore e decoratore austriaco
 Ignaz Stolz junior (1868-1953) – pittore italiano, figlio di Ignaz senior
 Karsten Stolz (1964) – atleta tedesco
 Kim Stolz (1983) – modella statunitense
 Margarethe Stolz (1925-2018) – pittrice italiana naturalizzata austriaca, figlia di Rudolf
 Otto Stolz (1842-1905) – matematico austriaco
 Robert Stolz (1880-1975) – compositore austriaco
 Reinhard Stolz (1976) – pilota motociclistico tedesco
 Robert Stolz (1880-1975) – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Rudolf Stolz (1874-1960) – pittore italiano, figlio di Ignaz senior
 Teresa Stolz (1834-1902) – soprano ceco

Cognomi composti 
 Daniela Iraschko-Stolz (1983) – saltatrice con gli sci ed ex calciatrice austriaca
 Luigi Ricci-Stolz, all'anagrafe Luigi Stolz (1852-1906) – musicista e compositore italiano

Altro
 Teorema di Stolz-Cesàro

Altri progetti